Славко Дедић је црногорски правник, шахиста и мајсторски кандидат ФИДЕ. Учесник је десетина престижних турнира у земљи и иностранству, а Црну Гору представљао је и на појединачном Првенству Европе 2009. године. Члан је Шаховског клуба Шахматик из Будве. Током 2014. године, Славко Дедић стекао је и звање шаховског судије.

Каријера 

Током дјетињства, Славко Дедић бавио се пливањем. Веома млад, у тој спортској дисциплини, Дедић је 1986. године освојио признање у Школи пливања у Сутомору. Међутим, као четрнаестогодишњак, почео је да игра шах. Недуго затим, појавио се и на првом званичном такмичењу - Синдикалном шампионату Подгорице 1997.

Први велики успјех у каријери, Дедић је остварио 2002. године у Никшићу, када је на појединачном првенству Црне Горе стекао звање мајсторског кандидата ФИДЕ. Од 2002. до 2005, Славко Дедић био је члан Шаховског клуба Зета из Голубоваца. Током љета 2005, прелази у Шаховски клуб Шахматик из Будве, за који наступа и данас.

У својој професионалној каријери, Славко Дедић одиграо је 643 меча на државном и међународном нивоу. Остварио је 204 побједе, уз 75 ремија и 364 пораза. Дедић је учествовао на десетом појединачном Европском првенству, одржаном 2009. године у Будви. На престижном међународном турниру "Трофеј Београда 2011", одржаном у Обреновцу, Славко Дедић остварио је најзначајнију побједу у каријери, савладавши познатог француског ФИДЕ мајстора Арноа Пајена.

Годину касније, средства јавног информисања у Црној Гори посебну су пажњу посветила Дедићевом учешћу на турниру "Пролећни опен 2014", одржаном у Београду. Исте године, Дедић поставља лични рекорд по броју одиграних турнира. 

Током цјелокупне професионалне каријере, Славко Дедић одиграо је 546 мечева против играча из Црне Горе, те 97 мечева против шахиста из 14 различитих европских држава. Најуспјешније резултате постизао је на званичним професионалним турнирима чији је домаћин била Андријевица.

Резултати по такмичењима 

Током професионалне каријере, која траје од 2003. године, Славко Дедић наступао је на индивидуалним и клупским турнирима и шампионатима у готово свим такмичарским ранговима. Почев од појединачног Првенства Европе 2009, све до градских турнира, Дедић је одиграо укупно 629 мечева. Сходно нивоу такмичења, професионални скор Славка Дедића је сљедећи:

</onlyinclude>

* П = побједе; Н = неријешено; И = изгубљени мечеви; Поб % = Проценат победа; Бод % = Проценат освојених бодова

Од стицања звања мајсторског кандидата ФИДЕ, Славко Дедић наступио је на сљедећим такмичењима:

* П = побједе; Н = неријешено; И = изгубљени мечеви; Поб % = Проценат победа; Бод % = Проценат освојених бодова

Резултати по годинама

Суђење 

На измаку 2014. године, Шаховски савез Црне Горе додјељује Славку Дедићу звање шаховског судије. Након дужих припрема и стицања неопходних знања, Дедић се први пут у улози судије појављује у јуну 2016. године на блиц турниру ШК "Седми октобар" у Подгорици. Као судија, Славко Дедић наступао је на сљедећим такмичењима:

Успјеси

Клупски 
ШК Шахматик Будва
 Друга црногорска лига (2): сребрна медаља - 2013, бронзана медаља - 2014

Индивидуални 
Друга црногорска лига
 Најбољи играч шампионата (1): 2012

Приватни живот 

Изузев шаха, Славко Дедић бави се и правном науком. У тој области, више година радио је у Основном суду у Подгорици, а затим и као стручни консултант у Одјељењу за родну равноправност при Генералном секретаријату Владе Црне Горе. Учесник је процеса израде нацрта првог Акционог плана постизања родне равноправности у Црној Гори. Током 2013. године, Дедић је био и кандидат за инспектора у Посебној јединици црногорске полиције. Међутим, због обавеза у шаховској каријери, Дедић је привремено престао да се бави правом.

Извори

Спољашње везе 

Подгоричани
Црногорски шахисти